Le samedi  est le 344 jour de l'année 1887.

Événements 
 À Paris, Alphonse Aubertin tire sur Jules Ferry.

Naissances 
 Arthur Hoffmann (mort le ), athlète allemand

Décès 
 Adolphe Ganot (né le ), physicien français

Voir aussi 
 10 décembre et décembre 1887